Посушье:
 Посушье — боснийская община, расположенная в Западногерцеговинском кантоне Федерации Боснии и Герцеговины.
  — город, административный центр одноимённой общины.
  — боснийский футбольный клуб.